Coenobia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1850. Coenobia ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Coenobia